El apellido Buller puede referirse a:

Arthur Henry Reginald Buller, botánico británico-canadiense;
Walter Buller, ornitólogo neozelandés.